Murmur  – album dei R.E.M. del 1983
 Murmur  – super criminale dell'Universo DC
 Murmur  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Murmur  – demonio goetico
 Murmur – etichetta discografica australiana